Erik Rudberg kan syfta på:

* Erik Rudberg (1845–1903), svensk kontraktsprost
 Erik Rudberg (1891–1959), svensk journalist
 Erik Rudberg (1894–1984), svensk militär
 Erik Rudberg (1902–1980), svensk fysiker